Serie A1 1982-1983 – stagione del campionato italiano di hockey su prato maschile
 Serie A1 1982-1983 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A1 1982-1983 – stagione del campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie A1 1982-1983 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A1 1982-1983 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile